NGC 4203 (другие обозначения — UGC 7256, MCG 6-27-40, ZWG 187.29, IRAS12125+3328, PGC 39158) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

 

4203
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I